Microbisium är ett släkte av spindeldjur. Microbisium ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Helplåtklokrypare
Microbisium